Сент Матјус има више значења:
 Сент Матјус (Јужна Каролина)
 Сент Матјус (Кентаки)